La Troupe À Coeur ouvert est une troupe de théâtre québécoise originaire de La Sarre.

Historique 
L'organisme a été créé en 1981. À l'origine, la troupe se consacrait à l'improvisation et au théâtre. Depuis 1998, la troupe délaisse les pièces de théâtres traditionnelles et présente des comédies musicales.

Les productions de la troupe fonctionnent à l'aide de bénévoles et de salariés. Ce mélange rend l'obtention de subventions gouvernementales plus difficiles. La troupe crée donc des alliances avec l'économie et le tourisme en région. La troupe obtient son financement de partenariats et d'activités de financement.

La compagnie

Activités 
La Troupe À Cœur ouvert est une entreprise d'économie sociale de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle souhaite offrir un lieu de créativité et d'appartenance aux artistes de la région. La troupe accompagne ses artistes dans la professionnalisation de leur pratique artistique.

Du 7 au 30 juillet 2022, La Troupe À Cœur ouvert a présenté une revue musicale de leurs dernières années, dans le cadre du  anniversaire de l'organisme. Cette production a été supervisée par la directrice musicale Jocelyne Beaulieu et la chorégraphe Geneviève Melançon. C'est une vingtaine de chanteurs, comédiens et musiciens qui se sont mis en scène pour l'occasion.

En décembre 2022, la troupe ramène en production leur spectacle des fêtes "Festivitas" pour une quatrième édition. Ce spectacle raconte l'histoire de Noël et du Jour de l'An dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. 50 comédiens, chanteurs et danseurs âgés de 5 à 90 ans participent à cette production. Le but premier de ce spectacle est de favoriser le sentiment d'appartenance chez les gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le Paradis du Nord 
Le Paradis du Nord est une de leurs productions et a été en marche pendant 7 ans. Au cours de ces années, ce projet a mis au travail 171 artistes, a effectué 126 représentations, a amené 83 202 spectateurs et a eu des retombées économiques de 1,8M$ par année pour la région. 

Un documentaire intitulé J'ai trouvé un pays, ayant pour but d'immortaliser la production Le Paradis du Nord, a été diffusé en 2022. Réalisé par Jean Caron, le documentaire revoit cette production qui a été présentée entre 2005 et 2011. Le documentaire a été réalisé en 18 mois.

Liste des spectacles présentés 
Entre 1983 et 2022, la troupe a mis en marche 34 productions.
 Une job (1983)
 Les voisins (1984)
 À l'Épi d'Or camping (1985)
 Le banc (1986)
 La déprime (1987)
 L'Amuse-Gueule (1988)
 Boeing, Boeing (1989)
 Les nouilles sont pas toutes dans soupe (1990)
 Poisson d'Avril (1991)
 Avec l'hiver qui s'en vient (1991)
 La noce (1992)
 En attendant bébé (1993)
 Visa pour l'éternité (1994)
 Pleine Lune (1995)
 Les Belles-Soeurs (1996)
 Demain matin, Montréal m'attend (1998 et 1999)
 Encore une fois, si vous permettez (2000)
 Grease (2001)
 Rock n' Nonne (2002)
 La Mélodie du Bonheur (2003)
 Le Roi Lion (2004)
 Albertine en cinq temps (2003)
 Le Paradis du Nord (2005 à 2011)
 Hairspray (2013 et 2014)
 Langue de vipère (2014)
 Annie (2015)
 J'Reviens chez nous (2016 et 2017)
 Festivitas (2017)
 Un cadavre à l'entracte (2018)
 Festivitas (Édition 2018) (2018)
 Adieu je reste! (2019)
 Festivitas (Édition 2019) (2019)
 Encore une fois, si vous permettez (2021)
 Revue musicale (rétrospective des 40 ans) (2022)

Notes et références 

Troupe de théâtre québécoise
Abitibi-Ouest